— манга, написанная и проиллюстрированная Юто Судзуки, публикующаяся с ноября 2020 года в журнале Weekly Shōnen Jump издательства Shueisha. По состоянию на февраль 2023 года издана в десяти танкобонах.

Сюжет 
Главный герой манги, Таро Сакамото, был профессиональным киллером, но женившись на Аой Сакамото, Таро ушёл в отставку. Находясь в отставке, у него родилась дочь, Хана Сакамото, а сам Таро располнел и стал владельцем магазина. Однако из-за прошлого Таро, всей семье Сакамото грозит опасность.

Медиа

Манга 

«Дни Сакамото» написана и проиллюстрирована Юто Судзуки. Судзуки впервые опубликовал ваншот под названием Sakamoto ( SAKAMOTO-サカモト- ) в журнале Jump GIGA издательства Shueisha 26 декабря 2019 года. Выпуск манги начался 21 ноября 2020 года в журнале  Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Всего издательством Shueisha к февралю 2023 года было выпущено десять томов-танкобонов манги. Первый том был выпущен 2 апреля 2021 года.

Манга публикуется онлайн в сервисе Manga Plus, также принадлежащему Shueisha на английском, испанском, французском и русском языках. На английском языке доступны все главы, на остальных лишь первые и последние три главы.  Также, манга публикуется на оффициальном сайте Weekly Shonen Jump, на японском языке.

Список томов

Ранобэ 

В октябре 2022 года было объявлено, что манга получит ранобэ – адаптацию с эксклюзивным сюжетом. Релиз запланирован на второй квартал 2023 года.

Приём 
По состоянию на февраль 2023 тираж манги достиг отметки в 2,5 млн копий 

«Sakamoto Days» занял 6-е место в рейтинге комиксов, рекомендованных сотрудниками общенациональных книжных магазинов в 2022 году.
Мангака Хирому Аракава порекомендовала сериал с комментарием к прочтению на оби 
6 тома.
Манга была номинирована на премию  Next Manga Award 2021 в категории «Лучшая печатная манга» и заняла девятое место из 50 номинантов, но получила приз U-Next. Также манга была номинирована на 68-ю премию Shogakukan Manga Award в категории сёнэн в 2022 году.

Примечания

Ссылки 
 Страница манги на официальном сайте Viz Media
 Страница манги на официальном сайте Manga Plus
 Страница манги на официальном сайте Weekly Shonen Jump